Чемпионат Франции по футболу 2004/2005 — 67-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Лион» стал чемпионом Франции в 4-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 826 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Лилль» — «Истр»  — 8:0
 Самая крупная победа в гостях: 3 гола
 «Бастия» — «Бордо»  — 1:4
 «Бастия» — «Сент-Этьен»  — 0:3
 «Осер» — «Лион»  — 0:3
 «Страсбур» — «Тулуза»  — 1:4
 Самая крупная победа дома: 8 голов
 «Лилль» — «Истр»  — 8:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

2004/2005
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2004 году
Спорт во Франции в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005